Roman Klis Design GmbH mit Sitz in Herrenberg bei Stuttgart ist eine international tätige Markenberatung und auf die Bereiche strategische Brand- und Innovationsberatung und Corporate Design, Packaging Design sowie PoS-Design mit Schwerpunkt FMCG spezialisiert.

Geschichte 
Die Agentur Roman Klis Design wurde 1995 von Roman Klis gegründet. Er entwarf zunächst Etiketten für Weine aus Baden-Württemberg. Der Durchbruch gelang ihm 1997 mit einem Verpackungsentwurf für den löslichen Kaffee Wiener Melange von Nescafé. Dadurch wurde dem damals 25-jährigen Klis das weltweite Design der Marke Nescafé anvertraut. Weitere bekannte Marken folgten, und die Agentur wurde zu eine der weltweiten Lead-Agenturen von Nestlé. Zu den weiteren Kunden zählen u. a. General Mills, Haribo und Ritter Sport.

Auszeichnungen 
 2006: Future Pack Award der hubergroup für „After Eight Present Box“
 2011: Gold Pentaward für „Ritter Sport Einladung zum 9 Gänge Menü“
 2012: red dot award: communication design für „ROMAN KLIS DESIGN – Design with Passion“-Karte
 2017: World Beer Awards – Design Gold für „Kleiner Mönch“ und „Schwarzwald Michel“
 2020: Lebensmittel Praxis Produkt des Jahres für Bionade Naturtrüb, Nesquik All Natural, Teekanne Organics

Belege 

Designbüro
Herrenberg